Pei Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zuli He, vattendrag, Gansu, 
 Bei He (vattendrag i Kina, lat 28,75, long 109,17), 
 Bailong Jiang, vattendrag, Sichuan, 
 Bai He (vattendrag i Kina, lat 40,56, long 116,84), 

Robotskapade Kinaförgreningar